Punker steht für:

 Angehörige der Subkultur Punk
 Punker von Rohrbach, eine Sagengestalt

Siehe auch:
 Der kleene Punker, deutscher Zeichentrickfilm
 Punker-Kartei der Polizei Niedersachsen